

Бунькова — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Бунькова — присілок, Сорокинський район, Тюменська область